Fekete-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Fekete-barlang, fonyi barlang.
 Fekete-barlang, miskolci fokozottan védett barlang.
 Fekete-barlang, a Mátyás-hegyi-barlang másik neve.